Jerzy Pietrzak (ur. 1942) – polski historyk, regionalista, senator I kadencji
 Jerzy Pietrzak (ur. 1962) – polski sportowiec trenujący strzelectwo, olimpijczyk
 Jerzy Pietrzak (ur. 1928) – polski fizyk